«Родина или смерть» — название нескольких фильмов.
 Родина или смерть (фильм, 2007) — художественный фильм 2007 года (реж. Алла Криницына)
 Родина или смерть (фильм, 2011) — документальный фильм 2011 года (реж. Виталий Манский)